British Home Championship 1885 – druga edycja turnieju piłkarskiego między narodowymi reprezentacjami z Wielkiej Brytanii zorganizowana w 1885 roku. W turnieju uczestniczyły cztery reprezentacje: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii.

Tabela końcowa 

Drugim zwycięzcą turnieju British Home Championship została Szkocji.

1885 w sporcie
1885 w Wielkiej Brytanii
British Home Championship